

Geografia 
Miejscowości w Polsce:
 Skarżysko-Kamienna – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim
 Skarżysko Kościelne – wieś, siedziba władz gminy w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim
 Skarżysko Książęce – dzielnica Skarżyska-Kamiennej; do 2001 r. samodzielna miejscowość

Transport 
 Skarżysko-Kamienna – stacja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej
 Skarżysko Zachodnie – przystanek kolejowy w Skarżysku-Kamiennej
 Skarżysko Milica – nieczynny przystanek kolejowy w Skarżysku-Kamiennej
 Skarżysko Kościelne – przystanek kolejowy w Skarżysku-Kamiennej